În fonetică, se numesc consoane alveolopalatale (sau alveopalatale) acele consoane pronunțate cu partea anterioară a limbii în zona dinapoia alveolelor incisivilor superiori și cu corpul limbii ridicat spre palatul tare (vezi și Loc de articulare). Această categorie de sunete reprezintă o subclasă a consoanelor postalveolare și cuprinde numai fricative și africate.

În limba română nu există consoane alveolopalatale. În Europa ele sînt relativ rare; apar în limba maghiară unde de exemplu zseb (buzunar) se pronunță  și só (sare) se pronunță  sau în limba poloneză unde ćma (molie) se pronunță  și dźwięk (sunet) se pronunță . În Asia consoanele alveolopalatale apar în numeroase limbi, ca de exemplu limba chineză mandarină, japoneză și coreeană.

 : consoană africată alveolopalatală surdă
 : consoană africată alveolopalatală sonoră
 : consoană fricativă alveolopalatală surdă
 : consoană fricativă alveolopalatală sonoră

Alveolopalatală, Consoană